Францу́зская филосо́фия — обобщённое название для философии на французском языке. Французская философия ориентирована на проблемы человека и общества, часто облекается в литературную форму, окрашена авторским индивидуальным стилем. Примыкая в самый начальный период к философии поздней античности, французская философия рано нашла свой оригинальный образ мышления и изложения.

История

Средневековье 
В средние века французская философия была ведущей, и до конца XIV века в Европе не было крупных философов, которые не учились бы или не преподавали, по крайней мере временно, в Schola Palatina в Париже или Парижском университете. «Французским Сократом» был назван Пьер Абеляр, представляющий собой вершину французской ранней схоластики.

Возрождение 
В эпоху Возрождения: Монтень, который вводит эссе () как жанр философии, а также Шаррон.

XVII век 
Благодаря Декарту в философии появляется термин дискурс () и поднимается тема мыслящего субъекта. Другими мыслителями этой эпохи являлись Гассенди, Мальбранш и Паскаль.

XVIII век 
Эпоха Просвещения во Франции представлена энциклопедистами и материалистами. Вольтер вводит понятие толерантности (), под которым понимается поворот в сторону секуляризма (лаицизм). Антиклерикальный уклон французской философии продолжили Гольбах и Дидро, противопоставлявшие просвещенный разум (резон) темным суевериям. Кондильяк, Ламетри, Д’Аламбер, Монтескьё, Руссо.

XIX век 
В XIX веке особое место занимает Огюст Конт, основатель позитивизма, которого нередко называют также основателем социологии, хотя собственно социологические исследования с привлечением эмпирического материала начал проводить Эмиль Дюркгейм. Определённым влиянием пользовались французские социалисты Сен-Симон, Фурье, Прудон. В конце века возникают идеи философии жизни в творчестве Анри Бергсона, развитие которых он продолжит уже в XX веке.

XX век 
В XX веке французская философия испытала влияние идей Эдмунда Гуссерля, Мартина Хайдеггера и школы психоанализа. Вместе с тем именно в этом веке французская философия сама стала одной из самых влиятельных в мире. С одной стороны, во французской философии можно выделить особые направления: экзистенциализм (Сартр, Камю, Мерло-Понти, Марсель), структурализм (Леви-Стросс, Барт, Фуко), постмодернизм (Делёз, Деррида, Лиотар, Бодрийяр, Бадью); с другой стороны, в ней есть мыслители, которые не принадлежат этим направлениям, как, например, Тейяр де Шарден, Маритен, Мунье, Батай, Башляр и другие. См. также: Альтюссер, Бланшо, Бурдьё, Гваттари, Койре, Лакан.

Примечания

Литература 
 Сэв Л. Современная французская философия. М.: Прогресс, 1968.
 Кузнецов В. Н. Французская буржуазная философия 20 века. М., 1970
 Сахарова Т. А. От философии существования к структурализму. Критические очерки современных течений буржуазной французской философии. М.: Наука, 1974. — 294 с.
 Вдовина И. С. Французский персонализм (критический очерк философского учения). М.: Наука,1977.
 Вдовина И. С. Французский персонализм: 1932—1982. М.: «Высшая школа», 1990.
 Руткевич А. М. Как становятся историками философии во Франции // Историко-философский ежегодник '87. М., 1987. С. 286—298.
 Уманская Т. А. Историко-философские исследования во Франции (По материалам журнальных публикаций 1985—1986).// Историко-философский ежегодник '87. М., 1987. С. 299—313.

Ссылки 
 Соколова Л. Ю. О «французском стиле» в философии // Мысль. 2013. Вып. 15. C. 7-18.

Философия Франции